Анато́лий Петро́вич Моро́зов:
 Морозов, Анатолий Петрович (1901—?) — советский учёный в области радиотехники. Лауреат Сталинской премии.
  (род. 1955) — украинский политик.